Diaoyu (kinesiska: 钓鱼, 钓鱼乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 72 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei. Diaoyu ligger vid sjön Chao Hu.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina

ceb:Diaoyu
zh:钓鱼